Rus Adrián (Szatmárnémeti, 1996. március 18. –) magyar felmenőkkel is rendelkező román válogatott labdarúgó, az AC Pisa játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban
A román Olimpia Satu Mare együttesében nevelkedett. 2015 augusztusában Magyarországra igazolt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei első osztályú Fehérgyarmat csapatához. 2016 februárjában a magyar másodosztályban szereplő Balmazújváros játékosa lett. 2017. április 30-án a Ceglédi VSE ellen 1–1-re végződő NB2-es mérkőzésen a 74. percben megszerezte első gólját klubjában. A szezon végén a bajnokság második helyén végeztek, ezzel a csapat történelmében először feljutottak az élvonalba. A 2017-2018-as szezonban harminc bajnokin lépett pályára az élvonalban, de a Balmaz végül kiesett az idény végén. 2018 nyarán a Sepsi OSK játékosa lett. A sepsiszentgyörgyi csapatban 16 tétmérkőzésen kapott lehetőséget a 2018-2019-es szezonban.

Fehérvár 
2019 nyarán a MOL Fehérvár igazolta le. 2022. július 21-én a labdarúgó Európa-konferencialiga 2. selejtezőkörében gólt fejelt az azeri Qabala ellen 4–1-re megnyert hazai mérkőzésen. Három idényben 57 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, egy gólt ért el.

AC Pisa 
2022 augusztusától az olasz másodosztályú Pisában folytatja pályafutását, a szerződése 2026 nyaráig szól.

A válogatottban
A román korosztályos válogatottal részt vett a 2019-s U21-es Európa-bajnokságon. A felnőtt válogatottban 2019. szeptember 8-án Málta ellen mutatkozott be.

Statisztika

Klubcsapatokban 
2022. szeptember 10-i állapotnak megfelelően.

A válogatottban 
2022. szeptember 23-i állapot alapján lett frissítve.

Mérkőzései a román válogatottban

Sikerei, díjai 
 Balmazújváros
 NB II ezüstérmes: 2016–17
  Fehérvár FC
 Magyar labdarúgó-bajnokság
 ezüstérmes: 2019–20
 bronzérmes: 2020–21
 Magyar labdarúgókupa ezüstérmes: 2021

Jegyzetek

Források 
Rus Adrián adatlapja a Transfermarkt oldalán 
Rus Adrián adatlapja a HLSZ oldalán 
Rus Adrián adatlapja az MLSZ oldalán

További információk 
Rus Adrián adatlapja  a Balmazújváros oldalán 

1996-ban született személyek
Romániai magyar sportolók
Szatmárnémetiek
Magyar labdarúgók
Román labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Balmazújvárosi FC labdarúgói
Élő személyek
A Videoton labdarúgói